Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Лос Анђелес клиперсе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

Б

В

Г

Д

Е

З

И

Ј

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

Ф

Х

Ч

Џ 

Кошаркаши Лос Анђелес клиперса
Списак кошаркаша НБА клубова